Ligueux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne.
 Ligueux – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Gironde.